Grumman Duck může označovat následující obojživelné letouny:
 Grumman JF Duck
 Grumman J2F Duck

Duck